

Geografia 
 Rivière Hénault – fiume canadese

Persone 
 Charles-Jean-François Hénault (1665-1770) – drammaturgo, storico e scrittore francese
 Isabelle Hénault (...–...) – psicologa e sessuologa canadese
 Jules Hénault (1859-1909) – pittore, caricaturista, litografo francese 
 Pierre Hénault (1892-1971) – politico francese
 Rodolphe Hénault (1899-1983) – altista belga